Alessandro Calori (1966-), footballeur et entraîneur italien.
 Jacques Calori, céiste français.
 Paul Calori (1978-), réalisateur et scénariste français.
 Pierre Calori, céiste français.
Patronyme italien